Henry Taylor
Henry Taylor (1885–1951) olimpiai bajnok brit úszó
Henry Taylor (1932–2013) angol autóversenyző
Henry Taylor (1950) amerikai költő
Kitalált személyek
Henry Taylor a 24 amerikai televíziós sorozat egyik szereplője